Creixomil steht für:

 Creixomil (Barcelos), eine Freguesia in Portugal
 Creixomil (Guimarães), eine Freguesia in Portugal